Infante Francisco Javier José António Bento Urbano de Portugal(Lisboa, 25 de mayo de 1691 - Óbidos, 21 de julio de 1742), fue infante de Portugal y Duque de Beja, hijo del rey Pedro II de Portugal y de María Sofía de Palatinado-Neoburgo.

Biografía 
Francisco Javier fue el tercer hijo, pero segundo sobreviviente del matrimonio entre el rey Pedro II de Portugal y de su segunda esposa, la princesa María Sofía de Palatinado-Neoburgo (hija de Felipe Guillermo de Neoburgo y Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt). Fue pomposamente bautizado el 20 de junio de 1691, y recibió el título de duque de Beja por su padre.

En 1708, su hermano mayor Juan, se casó por poderes con la archiduquesa María Ana de Austria. Al mismo tiempo se discutieron planes para una segunda unión entre Austria y Portugal, propusiendo que Francisco, se casara con la archiduquesa María Magdalena hermana menor de la anterior. Sin embargo las negociaciones no llegaron a nada.

Famoso por su crueldad y maldad, se divertía disparando a los mástiles de los barcos, y despidiendo a pobres marineros. Ambicioso, y alimentado con la idea de usurpar la corona a su hermano como su padre lo había hecho con su tío, Alfonso VI. Nunca se casó ni tuvo hijos legítimos.

Descendencia 
Tuvo dos hijos naturales con Mariana Silveira, una monja, que luego fueron legítimados:

 Pedro (¿?-1741).
 Juan (1725-1780).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Lisboa
Infantes de Portugal del siglo XVII (casa de Braganza)
Infantes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)
Duques de Beja
Duques del siglo XVII
Duques del siglo XVIII